Европско првенство у одбојци 1987. је било 15. по реду Европско првенство које се од 25. септембра до 3. октобра одржавало у Белгији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Одергем

Група Б – Генк

Финални круг

9.–12. место 
 Место одигравања: Генк

9.–12. место

5.–8. место 
 Место одигравања: Генк

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Гент

1.–4. место

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Белгији
Одбојка у 1987.